Многозначный термин
 география
 Абдал — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Абдал — первоначальное название включённого в состав Симферополя села Загороднее (Старый Абдал)
 Абдал — кладбище в Симферополе
 Абдал (Аскинский район) - бывший населённый пункт в Башкортостане
 этносы
 Абдалы — уйгурская субэтническая группа.
 Абдалы — цыганообразная народность в Турции.
 религия
 Абдал — ранг суфийской иерархии (авлия).

 Абдал — бог охоты у цахуров, даргинцев, лакцев

См. также 
 Абдали